Brandon Banks — второй студийный альбом американского рэпера Maxo Kream. Он был выпущен 19 июля 2019 года на лейблах Big Persona, 88 Classic, и RCA Records. Это первый альбом выпущенный на данных лейблах. Он был спродюсирован Mike Dean, Teej, Kal Banx, Smash David, D.A. Doman и другими. Альбом содержит гостевые участия от Трэвиса Скотта, Megan Thee Stallion, Schoolboy Q, ASAP Ferg и KCG Josh.

Оценки 

Альбом был встречен смешанными оценками.

Стефен Кирс из Pitchfork написал: «Как и Punken до этого, Brandon Banks — это большой скачок в мастерстве и стиле, а также в улучшении самооценки исполнителя».

Список композиций 
По данным Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы Roc Nation